Вашутин, Иван Иванович:

 Вашутин, Иван Иванович (генерал-майор) — Георгиевский кавалер.
 Вашутин, Иван Иванович (штабс-капитан) — член свиты Е. И.В. по квартирмейстерской части.